Геровський — українське прізвище.
 Геровський Георгій Юліанович (1886—1959) — етнограф та лінгвіст, належав до москвофільського напрямку.
 Геровський Олексій Юліанович (1883—1972) — громадський діяч Закарпатської України москвофільського напряму. Брат Георгія Геровського. Доктор права.
 Геровський Юліан Михайлович (1838—1910) — правник, посол (депутат) австрійського парламенту, галицький та буковинський громадсько-політичний діяч, належав до москвофільського напрямку.
 Геровський Яків Симеонович (1794—1850) — український педагог, релігійний та громадський діяч, священик УГКЦ.

Українські прізвища